Analog Rebellion (ранее PlayRadioPlay) — инди-группа является логическим продолжением проекта PlayRadioPlay, неофициально закрытого (точнее будет сказать — всего лишь переименованного) в ноябре 2009 года его создателем, музыкантом Дэном Хантером.

PlayRadioPlay (2005—2009) 
Группа взяла начало в декабре 2005 года. Дэн репетировал в гараже, но очень скоро обнаружил большой потенциал школьного оборудования, открыв для себя Fruity Loops на одном из компьютеров в классе. Спустя какое-то время его композиции становятся популярными благодаря свободному доступу к ним через интернет. Личная страничка Дэна на MySpace просматривалась ежедневно сотнями новоиспеченных поклонников, что дало шанс музыканту заняться творчеством на качественно новом уровне, подписав контракт с музыкальным лейблом Island/Stolen Transmission.

Дебютной пластинкой стал демодиск The Frequency EP (композиция с диска была использована в качестве саундтрека к известному компьютерному симулятору NHL). Полноформатный альбом Texas вышел 18 марта 2008 года, после чего последовал тур в его поддержку с группами Secondhand Serenade и Making April.

После двухлетнего сотрудничества с Island Records, Дэн сообщил о расторжении договора, что было вызвано крайне жёстким подходом компании к распространению композиций с альбома (на myspace-странице были выложены только ознакомительные версии треков). Позже последовала череда заявлений о том, что он приступил к записи нового демодиска, чуть позже это подтвердилось, но в двойном масштабе (речь уже шла о двух демодисках), но последние данные, опубликованные в блоге Хантера свидетельствуют о записи лонгплея, который увидит свет в январе 2010 года. Ancient Electrons (именно так будет именоваться диск) будет включать 15 треков, часть из которых уже выложены для свободного прослушивания самим Дэном. Подобный некоммерческий подход обеспечил музыканта, кроме хорошей репутации, также большим контингентом слушателей.

Analog Rebellion (2009—…) 
5 октября 2009 года в своём блоге музыкант объявил о смене названия, что вызвало в основном удивлённые, а в отдельных случаях и неприветливые, отзывы поклонников. Сам Дэн объясняет такие меры следствием его творческого роста, а также определённой сменой приоритетов и ценностей.

Дискография

Релизы под названием PlayRadioPlay!

Релизы под названием Analog Rebellion

Примечания 

Группы новой волны из США